rejon czernihiwski – rejon w obwodzie czernihowskim
 rejon czernihiwski – rejon w obwodzie zaporoskim